A 7. női sakkvilágbajnokságot a 8. sakkolimpiával egyidejűleg, 1939. augusztus-szeptemberben rendezték meg Buenos Airesben. A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett versenyre 17 ország 20 versenyzője gyűlt össze. Ez volt az első olyan női sakkvilágbajnokság, amelyet Európán kívül rendeztek. A versenyt az ezúttal már angol állampolgárságot kapott, és így Anglia színeiben induló Vera Menchik nyerte, ezzel – a párosmérkőzéseket is figyelembe véve – immár kilencedszer védte meg világbajnoki címét.

A verseny lefolyása 
A 20 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a cím sorsa. Az első helyért Vera Menchik és Sonja Graf között folyt nagy küzdelem, egészen kettejük mérkőzéséig, amelyet Menchik nyert, így a 19 fordulóban mindössze két döntetlen mellett 18 ponttal fölényesen szerezte meg az első helyet riválisa előtt. A harmadik a chilei Berna Carrasco lett.

A verseny ideje alatt tört ki Európában a második világháború, amely némi zavart okozott a verseny menetében, de a szervezők és a versenyzők közösen úgy döntöttek, hogy folytatják a versenyt. Sonja Graf politikai nézetei miatt korábban visszautasította, hogy részt vegyen az I. Nagynémet női sakkbajnokságon, mondván ő nem kíván "nagynémet" színekért játszani, ezért a német szövetség nem őt, hanem a bajnokságot megnyerő Elfriede Rindert küldte hivatalos résztvevőként Buenos Airesbe. Grafot, mint a kor második legerősebbnek tartott sakkozóját személyesen a Nemzetközi Sakkszövetség akkori elnöke Alexander Rueb hívta meg, és nemzetközi zászló alatt, „Liberty” ország nevében játszott. A verseny után a sakkolimpia és a női világbajnokság több más résztvevőjével együtt Argentínában vagy más dél-amerikai országban maradt.

A végeredmény:

{| class="wikitable"
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Pont
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"|1 || Vera Menchik|| || - || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 18
|-
| bgcolor="silver"|2 || Sonja Graf|| "Liberty" || 0 || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 16
|-
| bgcolor="cc9966"|3 || Berna Carrasco||  || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 15½
|-
| 4 || Elfriede Rinder||  || 0 || 0 || 1 || - || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 15
|-
| 5 || Mona May Karff||  || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 14
|-
| 6 || Milda Lauberte||  || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 12
|-
| 7 || María Teresa Mora||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11
|-
| 8 || Catharina Roodzant||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11
|-
| 9 || Blažena Janečková||  Cseh–Morva Protektorátus|| 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 9
|-
| 10 || Paulette Schwartzmann||  || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 9
|-
| 11 || Ingrid Larsen ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 8½
|-
| 12 || Dora Trepat de Navarro||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8
|-
| 13 || Ingeborg Andersson||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½
|-
| 14 || Salome Reischer||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 7
|-
| 15 || María Berea de Montero||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 7
|-
| 16 || Marianne Stoffels||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || 7
|-
| 17 || María A. de Vigil||  || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 0 || ½ || 1 || 6
|-
| 18 || Elena Raclauskiene||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || - || ½ || 1 || 3½
|-
| 19 || Ruth Bloch Nakkerud||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || 3
|-
| 20 || Anabelle Lougheed||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || - || 2
|}

A verseny utóélete 
A második világháború miatt a legközelebbi női világbajnoki versenyre csak 1950-ben került sor. Vera Menchik 1944-ben London bombázása idején életét vesztette, így a cím 1944–1950 között betöltetlen volt.

Jegyzetek

Források 
Stanisław Gawlikowski Olimpiady szachowe 1924 - 1974 Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1978.
World Chess Championship (Women) 1927–39 Title Tournaments 
Campeonato Mundo femenino Buenos Aires  1939

További információk 
B. M. Kazic: International Championship Chess: A complete record of FIDE events', Batsford, 1974, 259-263. o.

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság